Inflace má více významů:
 Inflace – ekonomický pojem znamenající všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz
 Inflace (kosmologie) – v kosmologii období následující těsně po velkém třesku, při němž došlo k rychlému rozepnutí vesmíru